Atri est une ville d'Italie.    
 Atri est une des révélations, c'est-à-dire une « vision » (rishi ou rsi), du Rig-Véda.